Кубок Канады по кёрлингу 2010 () проводился в городе Медисин-Хат (Альберта) c 1 по 5 декабря 2010 года как для мужских, так и для женских команд. Розыгрыш Кубка проводился в 8-й раз.

Победители турнира, кроме призовых сумм, получали автоматическую квалификацию для участия в следующем розыгрыше Кубка Канады в 2011, в очередном розыгрыше  2012 (в составе команды Северной Америки), а также в очередном Канадском олимпийском отборе по кёрлингу 2013.

Среди мужских команд победителями стала команда скипа Гленна Ховарда; в этом розыгрыше Кубка впервые победила команда не из провинции Альберта.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Стефани Лоутон.

Квалификация для участия в турнире 
В розыгрыше мужского и женского Кубков приняло участие 10 мужских и 10 женских команд. Автоматическую квалификацию в розыгрыш Кубка получили победители предыдущего Кубка Канады 2009 (соответственно, команды скипов Кевина Мартина и Шэннон Клейбринк). Также автоматическую квалификацию получили победители  и  чемпионатов Канады 2011 (соответственно, команды скипов Кевина Кюи и Дженнифер Джонс). Также квалифицированы для участия в турнире были команды, представлявшие Канаду как сборные на зимней Олимпиаде 2010 (соответственно, команды скипов Кевина Мартина — которую, поскольку команда Мартина уже получила квалификацию, заменила в этом качестве команда скипа Гленна Ховарда, вторая по результатам сезона 2009—2010 в системе рейтингования канадских команд , — и команда Шерил Бернард). Остальные 7 мест в каждом из розыгрышей заполнили следующие команды:

Мужчины:
 Победитель турнира :en:2010 Players' Championships — команда Брэда Гушу;
 Победитель турнира 2010 :en:Westcoast Curling Classic — команда Кевина Мартина (заменена в этом качестве командой скипа Mathew Camm);
 Победитель турнира :en:2010 Cactus Pheasant Classic — команда Кевина Мартина (заменена в этом качестве командой скипа Brent Bawel);
 Победитель турнира 2010 :en:Challenge Casino Lac Leamy — команда скипа Serge Reid;
 По результатам рейтинга CTRS 2009—2010 — команда скипа Джеффа Стоутона;
 По результатам рейтинга CTRS 2009—2010 — команда скипа Рэнди Фёрби (заменена командой скипа Rob Fowler);
 По результатам рейтинга CTRS 2009—2010 — команда скипа Майка Макьюэна.

Женщины:
 Победитель турнира :en:2010 Players' Championships — команда Шэрил Бернард (заменена в этом качестве командой скипа Келли Скотт, имеющей лучший из остальных команд результат сезона 2009—2010 в системе CTRS);
 Победитель турнира :en:2010 Curlers Corner Autumn Gold Curling Classic — команда скипа Ван Бинъюй (поскольку не является канадской командой, заменена командой скипа Хезер Недохин, следующей по рейтингу CTRS);
 Победитель турнира :en:2010 Manitoba Lotteries Women's Curling Classic — команда скипа Челси Кэри;
 Победитель турнира 2010 Southwestern Ontario Women’s Charity Cashspiel — команда скипа Shelley Nichols;
 По результатам рейтинга CTRS 2009—2010 — команда скипа Эмбер Холланд;
 По результатам рейтинга CTRS 2009—2010 — команда скипа Стефани Лоутон;
 По результатам рейтинга CTRS 2009—2010 — команда скипа Кристы Маккарвилл.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды, разделённые на 2 группы по 5 команд, играют между собой по круговой системе в один круг (дополнительно каждая команда играет один матч с командой из другой группы, определяемой случайной выборкой, но так, чтобы никакая команда не была выбрана для двух и более дополнительных матчей). Две лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: команды, занявшие 1-е место в группах, проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). Команды, занявшие 2-е место в группах, играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится.

Время начала матчей дано по UTC−7.

Мужчины

Команды 

(источник: )

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

Группа A

Группа B

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф

Тай-брейк 
3 декабря, 21:30 pm

 Плей-офф 
{{PagePlayoffBracket
| RD1=Четвертьфиналы
| RD2=Полуфинал
| RD3=Финал

| RD1-seed1= A1
| RD1-team1= Кевин Мартин
| RD1-score1= 7
| RD1-seed2= B1
| RD1-team2= Гленн Ховард
| RD1-score2= 4
| RD1-seed3= A2
| RD1-team3= Майк Макьюен
| RD1-score3= 7
| RD1-seed4= B2
| RD1-team4= Кевин Кюи
| RD1-score4= 10
| RD2-seed1= B1
| RD2-team1= Гленн Ховард
| RD2-score1= 10
| RD2-seed2= B2
| RD2-team2= Кевин Кюи
| RD2-score2= 7
| RD3-seed1= A1
| RD3-team1= Кевин Мартин
| RD3-score1= 7
| RD3-seed2= B1
| RD3-team2= Гленн Ховард
| RD3-score2= 10
}}Четвертьфиналы1-я команда против 2-й. 4 декабря, 8:303-я команда против 4-й. 4 декабря, 8:30Полуфинал4 декабря, 18:30Финал5 декабря, 12:30

 Итоговая классификация 

 Женщины 

 Команды 

(источник: )

 Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапаГруппа AГруппа B команды, выходящие в плей-офф

 Плей-офф Четвертьфиналы1-я команда против 2-й. 4 декабря, 8:303-я команда против 4-й. 4 декабря, 8:30Полуфинал4 декабря, 13:30Финал'''5 декабря, 11:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Канады 2010 (в веб-архиве по состоянию на 19 января 2011)
 Официальная газета турнира "The Morning Cup" (5 выпусков; PDF) (в веб-архиве, по состоянию на 10 декабря 2010)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2010
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2010

2010
Спорт в Канаде в 2010 году
Спортивные соревнования в Альберте
Декабрь 2010 года